Nova se poate referi la:

Novă, o stea care explodează;
TV Nova, cel mai mare canal de televiziune din Cehia;
Nõva, a comună în Estonia;
Nova, sat în județul Zala, Ungaria;
Nova, rachetă din familia Saturn;
Nova, clasă de nave spațiale ficțională în universul Babylon 5.
 Nova, roman din 1968 de Samuel R. Delany

Nõva 
Nõva, comună (vald) în Județul Lääne, Estonia
Nõva, sat în comuna Nõva, reședința comunei.